Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1989 года () прошёл в городе Леуварден с 25 марта по 8 апреля.

Призёры:

 — Йос Стоккел — 17 очков;

 — Роб Клерк, Йохан Крайенбринк, Герт ван Алтен — по 16.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с таблицей и партиями на сайте KNDB 

1989 год в шашках
Март 1989 года
Апрель 1989 года
Спорт в Нидерландах в 1989 году
Спортивные соревнования в Леувардене